

Codici 
 PAT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Patna (India)
 PAT – posizione assicurativa territoriale, assegnato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)

Geografia 
 Pat – luogo nei pressi di Gerusalemme
 Pat – comune della contea di Zala (Ungheria)

Onomastica 
 Pat – abbreviazione di Patrick, corrispondente all'italiano Patrizio
 Pat – abbreviazione di Patricia, corrispondente all'italiano Patrizia

Sigle 
 Pattinatori Artistici Torino
 Piano assetto del territorio (urbanistica)
 Port Address Translation
 Processo amministrativo telematico
 Prodotto agroalimentare tradizionale – denominazione istituita e riconosciuta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
 Provincia autonoma di Trento
 Pio Albergo Trivulzio

Sport 
 Pat – acronimo inglese di Point after touchdown, nel football americano è la conversione (o trasformazione) del touchdown

Acronimi 
 PAT – acronimo inglese di Pump As Turbine, ovvero di una pompa utilizzata come turbina per produrre energia.